Сельскохозя́йственная у́лица — название ряда улиц в различных населённых пунктах СССР, Российской Федерации и других государств.

Россия 
 Сельскохозяйственная улица — улица в Липецке (Матырский).
 Сельскохозяйственная улица — улица в Москве.
 Сельскохозяйственная улица — улица в Новосибирске.
 Сельскохозяйственная улица — улица в Томске.